Камчия:

 Камчия — река в Болгарии.
 Камчия — село в Болгарии.
 Камчия (курорт) (болг. Камчия (курорт)) — курортная местность к северу от устья реки Камчия, часть которой принадлежит московскому правительству.
 Камчия (биосферный заповедник) (Камчия (резерват)) — заповедник в нижней долине реки Камчия, рядом с курортом.
 Камчия (водохранилище) — водохранилище в средней части реки Луда-Камчия, недалеко от села Камчия.
  — ледник на антарктическом о. Смоленск (арх. Южные Шетландские острова), названный в честь болгарской реки.
 «Камчия» - корабль военно-морского флота Болгарии.